

Patronyme

 Dominique Rolin (1913-2012), écrivaine belge ;
 Étienne Rolin (1952-), musicien (clarinettes, saxophones, flûte), compositeur et sculpteur français d'origine américaine ;
 Gabrielle Rolin (1927-2013), écrivaine belge, fille d'Henri Rolin ;
 Henri Rolin (1891-1973), politicien belge ;
  ;
 Myriam Rolin (1951-), femme politique belge francophone, fille d'André Rolin ;
 Nicolas Rolin (1376-1462), chancelier du duc de Bourgogne ;
 Olivier Rolin, né en 1947, écrivain français ;
 Paul Rolin (1924-2015), architecte de terrain de golf ;
 Pierre Rolin (1963-), homme politique belge, fils d'André Rolin ;
 Sophie Rolin, née en 1978, joueuse de volley-ball française ;

Musée 
 Musée Rolin, situé à Autun, en Saône-et-Loire.

Peinture 

 La Vierge du chancelier Rolin (vers 1435), tableau de Jan van Eyck.

Musique 
 La Vierge du chancelier Rolin, groupe de new wave/rock belge.

Patronyme français
Patronyme lorrain